West-Fork-Gletscher steht für:
 West-Fork-Gletscher (Chulitna River), speist den West Fork Chulitna River in der Alaskakette
 West-Fork-Gletscher (Susitna River), speist den West Fork Susitna River in der Alaskakette 
 West-Fork-Gletscher (West Fork Nizina River), speist den West Fork Nizina River in den Wrangell Mountains